Varvara eller Varvára kan syfta på:

 Varvara (artist) – en rysk artist

Geograqfi

Azerbajdzjan 

 Varvara (ort), Jevlach,

Bulgarien 

 Varvara (distrikt i Bulgarien, Burgas), Obsjtina Tsarevo, 
 Varvara (distrikt i Bulgarien, Pazardzjik), Obsjtina Septemvri,

Grekland 

 Varvára (ort), Mellersta Makedonien, Chalkidike,